

Єлшанка — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Єлшанка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Єлшанка — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область

Див. також 
 Єлшанка Друга
 Єлшанка Перша
 Єлшанський
 Нова Єлшанка